

Sigle 
 Association valaisanne de football – Associazione vallesana di calcio, associazione regionale dell'Associazione Svizzera di Football
 Azerbaycan Voleybol Federasiyasi – federazione pallavolistica azera
 Albizzate Valley Festival – festival musicale ad Albizzate

Codici 
 AVF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Avoriaz (Francia)